East Hampton ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 East Hampton (Alabama), im Limestone County
 East Hampton (Connecticut), im Middlesex County
 East Hampton (New York), im Suffolk County
 East Hampton (Virginia), im Hampton (city) County